A LEN-kupagyőztesek Európa-kupája 1988-1989-es kiírását az olasz RN Arenzano nyerte. Az Arenzano a döntőben a magyar Budapesti Spartacus SC-t győzte le.

Eredmények

Selejtezők
A csoportok sorsolását 1988. augusztus 27-én tartották Bonnban. A selejtezőket négy csoportban, négy rendezővárosban bonyolították le 1988. október 14. és 16. között.

A csoport
rendező: Görögország

B csoport
Rendezőváros: Jugoszlávia

C csoport
Rendező: Franciaország

D csoport
Rendezőváros: Budapest

Negyeddöntők
Hivatalos játéknapok: október 29., november 5.

Elődöntők
hivatalos játéknap: november 19., november 26.

Döntő

Források
 

Nemzetközi vízilabdakupák
Lenkupagyoztesekeuropakupaja